

Cinema
Blue Sky – film del 1994 diretto da Tony Richardson
Blue Sky Studios – studio cinematografico statunitense specializzato nella realizzazione di film d'animazione e in grafica computerizzata

 Blue Sky – metamfetamina prodotta da Walter White in Breaking Bad

Informatica
Blue Sky Rangers – gruppo di programmatori dei giochi Intellivision che hanno lavorato per la Mattel nei primi anni ottanta
BlueSky Software – azienda Statunitense produttrice di videogiochi esistita tra il 1988 ed il 2001

Musica
Blue Sky – brano della cantautrice americana folk-rock Patty Griffin, incluso nell'album Flaming Red del 1998
Blue Sky – singolo tratto dall'album Kepler di Gemitaiz e Madman
Blue Sky – brano del gruppo The Allman Brothers Band

Narrativa
Blue Sky e l'ingannevole mondo dell'apparenza – romanzo fantasy di Joe Commoner del 2005